Байрон де ла Беквит (; 9 ноября 1920, Колуса, штат Калифорния — 21 января 2001, Джэксон, штат Миссисипи) — известный американский расист и деятель «Ку-клукс-клана», известен также как убийца правозащитника Медгара Эверса.

Биография 
Байрон де ла Беквит родился в городке Колуса, штат Калифорния. Отец Беквита умер, когда Байрону было пять лет. Мать Беквита умерла от воспаления лёгких, когда ему было 12 лет, после чего его опекуном стал дядя. В январе 1942 года он поступил в Корпус морской пехоты США. Военную службу Беквит проходил на Тихом океане в должности пулемётчика, являлся участником сражения за Гвадалканал и битвы за Тараву, во время последней был ранен. За свою карьеру Беквит был награждён множеством орденов и медалей, в том числе «Пурпурным сердцем». В январе 1946 года он полностью оправился от ранения и был демобилизован из рядов вооружённых сил США. Беквит поселился в городе Провиденс, Род-Айленд, где женился на Марии Луизе Уильямс. В течение десяти последующих лет он работал продавцом табака и удобрений.

Беквиту была близка идеология расизма, он считал негров низшей расой, поэтому вступил в «Ку-клукс-клан» — расистскую организацию, занимавшуюся нападениями на чернокожих людей.

Убийство Медгара Эверса 
12 июня 1963 года Беквит подстерёг известного в штате Миссисипи борца за гражданские права негров Медгара Эверса возле его дома и смертельно ранил выстрелом в спину. Эверс умер по дороге в больницу. Убийство правозащитника вызвало большой общественный резонанс. Беквит ни от кого не скрывал своей причастности к убийству, хвастался совершённым им преступлением на митингах «Ку-клукс-клана» и вскоре был арестован. В 1964 году состоялось два судебных процесса, на которых не удалось добиться единогласного обвинительного вердикта присяжных (все они были белыми).

Дальнейшая судьба 
В 1967 году Беквит безуспешно пытался занять пост вице-губернатора штата от Демократической партии. В 1973 году Беквит вновь был арестован и 1 августа 1975 года признан виновным в убийстве Эверса, но третий судебный процесс состоялся лишь в 1994 году. На этот раз присяжные признали Беквита виновным, и суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийство первой степени без права на условно-досрочное освобождение. Верховный Суд США оставил приговор без изменения. 21 января 2001 года, в возрасте 80 лет, Беквит скончался от болезни сердца.

Примечания 

Выпускники Школы Уэбба (Теннесси)
Родившиеся в округе Колуса
Умершие в Джэксоне (Миссисипи)
Убийцы США
Члены ку-клукс-клана
Осуждённые пожизненно в США
Расизм в США
Преступники Миссисипи